Mafia (ou maffia) peut désigner :
 La mafia, une organisation criminelle italienne à l'origine et dont le terme est utilisé également pour :
 Les mafias italiennes ;
 mafia calabraise ;
 mafia sicilienne ;
 Cosa Nostra ;
 Camorra ;
 Sacra Corona Unita ;
 mafia corse ;
 mafia irlandaise ;
 mafia italo-américaine ;
 mafia polonaise
 mafia russe ;
 mafia serbe
 mafia japonaise ;
 triades chinoises ;

  ;

Toponyme 

 Mafia, une île de Tanzanie ;
 le canal de Mafia, un détroit de Tanzanie ;

Médias 

 des groupes de musique : Mafia K'1 Fry, B.U.G. Mafia, Mafia Trece, Swedish House Mafia ;
 Mafia Lifestyle, un album de musique de Boo-Yaa Tribe ;
 Un flic dans la mafia, une série américaine de 1987-1990 ;
 Mafia Blues, un film américain de 1999 ;
 Mafia (série de jeux vidéo) :
 Mafia: The City of Lost Heaven, un jeu vidéo de 2002 pour PC, PS2 et Xbox
 Mafia II, un jeu vidéo de 2010 en développement pour PC, PlayStation 3 et Xbox 360.
 Mafia, un jeu de société.
 Mafia, l'album de Black Label Society sorti en 2005.
 Agence Mafia, agence de communication.

Voir aussi 
 
 Mafiaboy